Ке́вин Да́ллас Ма́ртин (; род. 1 февраля 1983, Зейнсвилл, штат Огайо) — американский профессиональный баскетболист, в последнее время выступавший за команду НБА «Сан-Антонио Спёрс». Был выбран под 26-м номером на драфте 2004 года клубом «Сакраменто Кингз».

НБА 
27 октября Кевин Мартин и Джереми Лэмб были обменяны в «Оклахома-Сити-Тандер» на Джеймса Хардена, Декуана Кука, Коула Олдрича и Лазара Хэйуорда.

1 марта 2016 года Мартин выкупил свой контракт у Миннесоты, для того чтобы играть в плей-офф.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 
 Ступенька в небо

Баскетболисты США
Игроки «Сакраменто Кингз»
Игроки «Хьюстон Рокетс»
Игроки «Оклахома-Сити Тандер»
Игроки «Миннесота Тимбервулвз»
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»